Луций Росций Елиан (Lucius Roscius Aelianus) е името на:

 Луций Росций Елиан Меций Целер, суфектконсул 100 г.
 Луций Росций Елиан, суфектконсул 157 г.
 Луций Росций Елиан Пакул, консул 187 г.
 Луций Росций Елиан Пакул Салвий Юлиан, консул 223 г.